Der Orden der deutschen Redlichkeit war ein Ritterorden.

Gestiftet wurde er vom  Herzog Friedrich I. von Sachsen-Gotha 1690. Der Orden war auf den Hofstaat beschränkt. Als Zeichen fürstlicher Gnade erhielten durch Ausnahme auch einige Minister und Hofkavaliere den Orden verliehen.

Die Ordensdekoration war ein Medaillon auf der Brust mit dem Initialbuchstaben  F für den Stifternamen. Die Rückseite zeigte zwei treue Hände, also sich gereichte Hände. Die Umschrift war das Ordensmotto  und lautete: Fideliter et constanter, in der Bedeutung Treu und standhaft.

Der Orden ging bald unter, aber um 1833 wurde er als Herzoglich Sachsen-Ernestinischer Hausorden erneuert.

Literatur 
Pierer's Universal-Lexikon, Band 4. Altenburg 1858, S. 924
Johann Hübner, Reales Staats-, Zeitungs- und Konversations-Lexikon, In Verlegung Emerich  Felix Baders, Regensburg 1735, S. 1239

Weltlicher Ritterorden
Friedrich I. (Sachsen-Gotha-Altenburg)